Pseudacteon tubiceroides — вид паразитических мух горбаток из подсемейства Metopininae.

Распространение 
Европа (Венгрия).

Описание 
Длина крыла самцов равна 0,9 мм. 3-й усиковый членик вытянутый, ноги имеют желтовато-коричневую окраску, щупики — жёлтые. Грудь и гипопигий — коричневые. Найдены на Сыроежке вильчатой (Russula heterophylla). В качестве хозяев эта паразитическая муха предположительно использует муравьёв. Название дано по имени рода горбаток Tubicera, с усиками которых этот вид имеет сходство. Вид был описан английским энтомологом доктором Генри Диснеем (Henry R. L. Disney) из Кембриджского университета.

Примечания

Литература 
 Disney R. H. L. Scuttle flies: The Phoridae // Chapman and Hall, London. 1994. XII+467pp.

Ссылки 
 Pseudacteon tubiceroides Disney, 2000 на Encyclopedia of Life. 

Pseudacteon
Паразиты муравьёв
Животные, описанные в 2000 году
Насекомые Европы